Sopraan (uit het Italiaans: soprano: hoger gelegen, sopraanstem, sopraanzanger(es) van Italiaans: sopra: boven) is de bovenste, hoogste stem in de muziek.
De term sopraan wordt dan ook gebruikt voor:
 sopraan (zangstem) - hoge zangstem
 de hoogste variant van een aantal muziekinstrumenten als
sopraanblokfluit
sopraansaxofoon
De nog hogere variant van blok- en dwarsfluit, saxofoon, ukelele en viool heeft als voorvoegsel sopranino (sopraantje), bijvoorbeeld
 sopraninoblokfluit, kleine sopranino
 sopraninosaxofoon

Muziektheorie